Чалпа има више значења:

 Чалпа, Ел Пуенте (Хантетелко), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Чалпа (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Чалпа (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чалпа (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику